Картве́льские языки́ (или южнокавказские; ) — семья языков, распространённых на западе и в центре Южного Кавказа (Закавказья), в основном на территории современной Грузии, частично — в Турции (Лазистан, Тао-Кларджети), носителями которых являются грузины и их субэтносы.

Основные характеристики: для всех картвельских языков применяется грузинский алфавит; все картвельские языки восходят к древнему пракартвельскому языку и образовались в ходе его распада; большая часть картвельских языков обладает заметным количеством заимствований из древнегрузинского и грузинского языков.

Классификация 

Ранее часто включалась в гипотетическую кавказскую или иберийско-кавказскую (макро)семью. Есть также гипотеза о вхождении картвельской семьи в ностратическую макросемью. Данная позиция, однако, была подвергнута критике различными специалистами, считается весьма спорной и её выводы не принимаются многими компаративистами, которые рассматривают теорию ностратических языков либо как полностью ошибочную, либо, в лучшем случае, как неубедительную.

 Южнокартвельская ветвь
 грузинский язык — 5 млн говорящих (в том числе диалекты Картли, Кахети и Имерети), а также в Южной Осетии.
 Занская (колхидская) группа.
 мегрельский язык — 400 тыс. говорящих, в основном, в западной Грузии; в регионах Мегрелии и Абхазии (Гальский, Ткуарчалском районе).
 лазский язык (чанский) — 150 тыс. говорящих на северо-востоке Турции (Лазистан).
 Севернокартвельская (сванская) ветвь
 сванский язык — от 14 тыс. до 30 тыс., в основном на северо-западе Грузии; в регионах Сванетии и Республики Абхазия (Кодорское ущелье)..

Картвельские языки включают также древний литературный и духовный язык Грузии — древнегрузинский.

Иногда как особый картвельский язык выделяют язык грузинских евреев (еврейско-грузинский язык), называемый в Грузии киврули, а в Израиле  (грузинит йехудит) или  (георгит йехудит). Большинство лингвистов считают его диалектом грузинского, с большим количеством заимствований из иврита и арамейского. Письменность — еврейское письмо.

Из современных картвельских языков письменность имеет только грузинский, и частично, реже мегрельский. С XIX века делаются попытки ввести письменность для лазского (на основе латиницы в Германии и Турции) и мегрельского (на основе грузинского письма в Грузии, а ранее и на основе кириллицы).

Грамматические особенности 
В картвельских языках имеется от 11 до 15 модально-временных форм. Отсутствует грамматический род у существительных и других именных частей речи. Начальной формой глагола считается форма настоящего времени третьего лица единственного числа. Есть аблаут. Свойственная кавказским языкам двадцатеричная система счета. Способы синтаксической связи — управление, координация, примыкание и согласование. Различаются три основные конструкции предложения: номинативная, эргативная (при переходных глаголах в большинстве времён) и дативная (при глаголах восприятия). Глагол тяготеет к концу предложения. Словообразование префиксальное, суффиксальное и главным образом — префиксально-суффиксальное (циркумфиксы). Есть словосложение. Много дескриптивных слов. Заимствования из арабского, персидского, тюркских языков. Послеложная система (для сравнения — в индоевропейских языках, в том числе русском, используется предложный строй предложений).

См. также 
 Приложение: Списки Сводеша для картвельских языков (Викисловарь)
 Пракартвельский язык

Примечания

Литература 
 Климов Г. А. Картвельские языки // Языки мира.
 Климов Г. А. Склонение в картвельских языках в сравнительно-историческом аспекте, М., 1962.
 Климов Г. А. Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964.
 Цагарели А. А., Сравнительный обзор морфологии иберийской группы кавказских языков, 2 изд., Тб., 1957.
 Bopp Fr., Die kaukasischen Glieder des indoeuropä ischen Sprachstamms, B., 1847.
 Deeters G., Das kharthwelische Verbum, Lpz., 1930.
 Harris A. C. Diachronic Syntax: The Kartvelian Case (Syntax and Semantics, 18). New York: Academic Press, 1985.
 Schmidt K.-H., Studien zur Rekonstruktion des Lautstandes der südkaukasischen Grundsprache, Wiesbaden, 1962.

 
Кавказские языки
Языки Евразии